Ванген (нем. Wangen) — топоним.

 Ванген — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Ванген — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Ванген — коммуна в Швейцарии, в кантоне Швиц.
 Ванген — округ в Швейцарии. Центр округа — город Ванген-на-Аре.
 Ванген-Брюттизеллен — город в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Ванген-им-Алльгой — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.
 Ванген-на-Аре — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Берн.
 Ванген-бай-Ольтен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.